

Юдинська сільська рада — сільське поселення, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Юдинська сільська рада — сільське поселення, Ірбейський район, Красноярський край